

Toponyme
Vigneulles, commune de Meurthe-et-Moselle.
Vigneulles, ancienne commune de Moselle rattachée à Lorry-lès-Metz.
Vigneulles-lès-Hattonchâtel, commune de Meuse.
Haute-Vigneulles, commune de Moselle.
Basse-Vigneulles (alias Vigneulles-Basse), ancienne commune de Moselle rattachée à Haute-Vigneulles.

Patronyme
Philippe de Vigneulles
du Sartz de Vigneulles, famille de la chevalerie lorraine

Voir aussi
Vigneul-sous-Montmédy